Abus oder ABUS steht für:
 ABUS, ein deutsches Sicherheitstechnik-Unternehmen mit Sitz in der Stadt Wetter (Ruhr), Nordrhein-Westfalen
 Abus Kransysteme, ein deutsches Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen
 VVB Ausrüstung für Bergbau und Schwerindustrie, einen ehemaligen Zusammenschluss Volkseigener Betriebe der DDR